UCM steht für:
 Unified Change Management, ein Aufsatz auf IBM Rational ClearCase
 Universidad Católica de Manizales, chilenische Universität
 Universidad Católica del Maule, chilenische Universität
 Universidad Central de México, mexikanische Universität
 Universidade Católica de Moçambique (dt. „Katholische Universität von Mosambik“), mosambikische Universität
 Universität Complutense Madrid, spanische Universität
 Université Catholique de Madagascar, madagassische Universität
 University College Isle of Man, Universitätscollege auf der Isle of Man
 University College Maastricht, niederländisches College der freien Künste
 University of California, Merced, US-amerikanische Universität
 University of Central Missouri, US-amerikanische Universität
 Use Case Map, grafische Beschreibung der funktionalen Anforderungen eines Softwaresystems

Abkürzung